Paul Jostein Lereim (* 15. September 1938) ist Professor für Orthopädie an der Universität Oslo.

Paul Lereim stammt aus einer Priesterfamilie. Er studierte Medizin in Innsbruck und Kiel und war danach der letzte Direktor des orthopädische Spezialkrankenhauses Sophies Minde in Oslo. Paul Lereim ist einer der chirurgisch-orthopädischen Pioniere in Norwegen und bekannt für schwierigste Knie- und Hüftgelenksersatz-Operationen.

Publikationen (Auswahl) 
Hip arthroplasty in patients younger than 30 years: excellent ten to 16-year follow-up results with a HA-coated stem. (2008)
Conversion of knee fusion to total arthroplasty: complications in 8 patients. (2005)
Radiographic classification of glenohumeral arthrosis. (2003)
Satisfactory long-term results after Eden-Hybbinette-Alvik operation for recurrent anterior dislocation of the shoulder: 6–20 years' follow-up of 52 patients. (2003)
Femoral shortening in total arthroplasty for completely dislocated hips: 3-7 year results in 25 cases. (1996)
Segmental replacement of the femur in baboons with fiber metal implants and autologous bone grafts of different particle size.(1982)
Relationship between morphologic features and hardness of the subchondral bone of the medial tibial condyle in the normal state and in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. (1975)

Einzelnachweise 

Orthopäde, Unfallchirurg
Mediziner (20. Jahrhundert)
Mediziner (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Universität Oslo)
Norweger
Geboren 1938
Mann